Shack ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Shack-Harris (* 1981), US-amerikanischer Pokerspieler
 Eddie Shack (1937–2020), kanadischer Eishockeyspieler
 Peter Shack (* 1953), australischer Politiker

Shack steht für:
 Funkraum im Amateurfunk
 Shack (Band), englische Alternative-Rock-Band
 The Shack, den Originaltitel des US-amerikanischen Films Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott aus dem Jahr 2017